Les Quatre (), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publié en 1927, qui a connu plusieurs adaptations :
 Les Quatre, bande dessinée française d'Alain Paillou (scénario et dessin) publiée en 2006 dans la collection Agatha Christie ;
 Les Quatre (), téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV, diffusé en 2013.

Voir aussi